Longmoor steht für:

 Longmoor (Carmarthenshire), Dorf in Wales
 Longmoor (Hampshire), Ortschaft in Hampshire, England
 Standort der britischen Armee in Hampshire, siehe Bordon and Longmoor Military Camps
 Longmoor Bog, Naturschutzgebiet in Berkshire, England, Teil des California Country Park
 Stadtviertel von Burlington (Ontario)